Nur für Dich ist der Titel folgender Werke:

Filme:
 Nur für Dich (1952) (Just for You), US-amerikanischer Spielfilm von Elliott Nugent (1952)
 Nur für Dich (1994) (Only You), US-amerikanischer Spielfilm von Norman Jewison (1994)

Musikalben:
 Nur für Dich (Roy-Black-Album), Album des deutschen Schlagersängers Roy Black (1968)
 Nur für Dich (Die-Flippers-Album), Album der deutschen Schlagerband Die Flippers (1988)
 Nur für Dich (Ufo361-Album), Kollaboalbum von Ufo361 und Sonus030 (2020)